El término Misuri (en inglés Missouri) puede referirse a:
 Misuri: uno de los estados que integran los Estados Unidos.
 Río Misuri: un importante río de América del Norte.
 Misuri (tribu): una tribu nativa india de los Estados Unidos.
 USS Missouri (BB-11) y USS Missouri (BB-63): dos navíos de guerra, acorazados, de la Armada de los Estados Unidos.
 Missouri City (Texas).
 Missouri City (Misuri).